Le verità nascoste (What Lies Beneath) – film del 2000 diretto da Robert Zemeckis
Le verità nascoste – album di Nesli del 2007
Le verità nascoste (La verdad) – serie televisiva spagnola del 2018